

Geografia 
 Beloit – città della Contea di Mitchell, Kansas
 Beloit – villaggio della Contea di Mahoning, Ohio
 Beloit – città della Contea di Rock, Wisconsin

Altro 
 Beloit Corporation – azienda statunitense, fondata a Beloit (Wisconsin) nel 1858, produttrice di macchinari per l'industria cartaria (dal 2000 non più attiva)